

Ґозданін — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґозданін — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства